50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 28 lipca, a finał 29 lipca.

Mistrzem świata został Amerykanin Caeleb Dressel, który pobił rekord swojego kraju (21,15) i uzyskał jednocześnie najlepszy wynik w historii w stroju tekstylnym. Srebrny medal wywalczył Brazylijczyk Bruno Fratus (21,27). Brąz zdobył Brytyjczyk Benjamin Proud (21,43). Paweł Juraszek zajął piąte miejsce, poprawiając w finale czasem 21,47 własny rekord Polski.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 28 lipca o 9:30.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 28 lipca o 18:09.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 29 lipca o 17:39.

Przypisy 

M